Mehmedović oder Mehmedovic, also Mehmed mit slawischem Patronym-Suffix, ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Mehmedovic (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Ejub Mehmedović, bosnischer Sitzvolleyballspieler
 Ersin Mehmedović (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Majda Mehmedović (* 1990), montenegrinische Handballspielerin
 Sasha Mehmedovic, kanadischer Judoka
 Semsudin Mehmedović, bosnischer Politiker
 Zehrudin Mehmedović (* 1998), serbischer Fußballspieler